Navamorales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navamorales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Navamorales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar